Cold Springs ist der Name folgender

Orte in Kanada:
 Cold Springs (Manitoulin District) in Ontario
 Cold Springs (Northumberland County) in Ontario
 Cold Springs (Peterborough County) in Ontario

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cold Springs (Alabama)
 Cold Springs (Indiana)
 Cold Springs (El Dorado County, Kalifornien)
 Cold Springs (Tuolumne County, Kalifornien)
 Cold Springs (Kentucky)
 Cold Springs (Missouri)
 Cold Springs (Nevada)
 Cold Springs (New York)
 Cold Springs (North Carolina)
 Cold Springs (Oklahoma)
 Cold Springs (Oregon)
 Cold Springs (Tennessee)
 Cold Springs (Wisconsin)
 Cold Springs Junction, Oregon

im NRHP gelisteten Objekte:
 Cold Springs Cemetery, in Lockport, New York, ID-Nr. 04000989
 Cold Springs Pegram Truss Railroad Bridge, in Ketchum, Idaho, ID-Nr. 97000762
 Cold Springs Pony Express Station Ruins, in Frenchman, Nevada, ID-Nr. 78001718
 Cold Springs Ranch House, in Forsyth, Montana, ID-Nr. 89002347
 Cold Springs School, in Big Flat, Arkansas, ID-Nr. 92001494
 Cold Springs Schoolhouse, in Custer, South Dakota, ID-Nr. 73001741
 Cold Springs Station Site, in Austin, Nevada, ID-Nr. 72000762

Siehe auch:
 Cold Spring
 Coldspring